Heintschel-Heinegg ist der Familienname von:

 Hanns Georg Heintschel-Heinegg (1919–1944), österreichischer Widerstandskämpfer
 Bernd von Heintschel-Heinegg (* 1945), deutscher Jurist, Universitätsprofessor und Fachautor für Strafrecht und Familienrecht
 Wolff Heintschel von Heinegg (* 1957), deutscher Jurist und Universitätsprofessor für Völkerrecht